En un edificio, un cuarto es cualquier espacio encerrado dentro de una serie de paredes a las cuales la entrada es posible solo por una puerta u otra estructura de dividir que lo conecta a un  pasillo, al exterior, o a otro cuarto.

En países como Venezuela el nombre cuarto hace referencia al dormitorio (llamado en otros países recámara, pieza, habitación o alcoba).

Historia 

Históricamente, el uso de cuartos data al menos a temprana Civilización minoica aproximadamente 2200 BC, donde excavaciones en Akrotiri revela cuartos dentro de estructuras.

En estructuras tempranas, los tipos de cuartos diferentes podrían ser identificados para incluir dormitorios, cocinas, cuartos de baño, cuartos de recepción, y otros usos. Las excavaciones de Akrotiri mencionadas anteriormente revelan habitaciones a veces construidas por encima de otras habitaciones conectadas por escaleras, baños con accesorios de alabastro como lavabos, bañeras e inodoros, todos conectados a un complejo sistema de plomería doble de tuberías de cerámica para agua fría y caliente por separado. La antigua Roma tenía formas de construcción muy complejas con una variedad de tipos de habitaciones, incluidos algunos de los primeros ejemplos de habitaciones para baños interiores. La civilización Anasazi también tuvo un desarrollo complejo temprano de estructuras de cuarto, probablemente los más viejos en América del Norte, mientras los Maya de América Central tenían configuraciones de habitaciones muy avanzadas desde varios cientos de años.

Tipos de cuartos 
Algunos cuartos eran especialmente diseñadas para apoyar el trabajo de la casa, como cocinas y despensas, todo del cual estuvo pretendido para la preparación y almacenamiento de alimentario.  Una oficina de casa o el estudio pueden ser utilizados para papeleo de casa o propósitos empresariales externos.  Algunos cuartos de trabajo están designadas por la actividad pretendida: por ejemplo, un cuarto de costura está utilizada para coser, y el lavadero está utilizado para lavar y planchando ropa sucia.  

Otros cuartos son usados para promover comodidad y limpieza, como el inodoro y baño, los cuales pueden ser combinados o en cuartos separados. El equivalente cuarto público es el baño público, el cual normalmente presenta un inodoro, pero no normalmente una ducha o bañera.  

En los siglos 17º, 18º, y 19º, entre los que podían pagarlo, estas instalaciones estuvieron mantenidas en áreas separadas.  La cocina era separada de la parte principal de la casa, o más tarde puesto en el sótano, para reducir el riesgo de fuego y mantener el calor y olor de cocinar fuera de la casa principal durante los meses tibios.  El lavabo, a menudo una letrina de fosa sencilla, estuvo puesto en un lavabo exterior, para mantener el olor e insectos fuera de la casa principal.

Cuartos sociales 
Una variedad de tipos de cuartos ha sido distinguida con el tiempo de quién propósito principal era socializar con otras personas.  

En siglos anteriores, casas muy grandes a menudo presentaron una sala grande. En este cuarto, las personas que tenían negocios con el propietario local o su hogar podían reunirse.  Como el cuarto más grande, también podía ser utilizado como un comedor para banquetes grandes, o aclarados de mesas, proporcionados con música, y convirtió en un salón de baile. Al lado, o en una parte diferente de la casa, podía ser una cuarto de dibujo, utilizado como cuarto con intimidad más grande, para la familia del dueño y sus amigos para hablar.  

Una sala de estar, o salón, es un sitio para diversión y visitas sociales. Algunas casas grandes tienen cuartos especiales para diversión; estos pueden incluir una biblioteca, un teatro de casa, un cuarto de billar, un cuarto de juego, o un cuarto para música.

Véase también 

 Pasillo (arquitectura)
 Aula

Notas

Enlaces externos 

   

Habitaciones